Les Filozoa (Filozoaires) sont un clade monophylétique comportant les animaux, les choanomonades et les filastériens, ces derniers ayant donné leur nom à ce taxon. Ils forment le groupe frère des mésomycétozoaires au sein des Holozoaires. Ils comportent les animaux et tous les organismes unicellulaires plus proches des animaux que de tout autre organisme pluricellulaire.

Anatomie 
On pense que l'ancêtre des opisthocontes possédait des filaments vermiformes, ressemblant à des tentacules. Ces filaments ont été perdus chez les holomycètes et les mésomycétozoaires. Ils ont été conservés chez les filozoaires, chez qui ils sont simples et non-effilés. Ces filaments possèdent de plus un noyau formé de paquets d'actine. Ils se transforment, chez les choanomonades et chez les choanocytes des éponges, en "collerettes" entourant la flagelle.

Systématique 
 clade des Filozoa
 classe des Filasterea
 ordre des Ministeriida
 famille des Capsasporidae
 genre Capsaspora
 famille des Minesteriidae
 genre Ministeria
 clade des Choanobionta
 règne des Choanomonada
 famille des Codonosigidae
 famille des Salpingoecidae
 famille des Acanthoecidae
 règne des Animalia ou Metazoa
 classe des Demospongiae (paraphylétique)
 classe des Hexactinellida
 classe des Calcarea
 clade des Epitheliozoa
 sous-classe des Homoscleromorpha
 embranchement des Placozoa
 sous-règne des Eumetazoa

Clade

Publication originale

Voir aussi 
 Eukaryota
 Unikonta
 Opisthokonta
 Mesomycetozoa, le groupe frère des filozoaires
 Choanobionta
 Filasterea
 Choanomonada
 Metazoa

Notes et références 

Holozoa
Uniconte (nom scientifique)